Вальверде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Иерро. Занимает площадь 103,64 км². Население — 5035 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cabildo Insular de El Hierro

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе